Miejscowości w USA:
 Ridgeley – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Mineral
Gminy w USA:
 Ridgeley (ang. Ridgeley Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Dodge